Luisa Holandina del Palatinado (en alemán Louise Hollandine; La Haya, 18 de abril de 1622 - Maubuisson, 11 de febrero de 1709), princesa del Palatinado y Condesa titular del Rin, fue hija del célebre Federico V del Palatinado y de Isabel de Inglaterra (hija de Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia y de Ana de Dinamarca).

Primeros años 
Luisa nació en La Haya, donde sus padres vivían en el exilio después de que su padre perdió la Batalla de la Montaña Blanca y fue expulsado de los tronos de Bohemia y del Palatinado. Sexta hija del príncipe elector Federico V del Palatinado y de su esposa Isabel de Inglaterra. Su padre, un calvinista, murió el 29 de noviembre de 1632, cuando Luisa tenía diez años. Hermana del elector Carlos I Luis del Palatinado y del conde Eduardo del Palatinado.

La princesa se crio en Leiden al cuidado de los educadores. Después de completar sus estudios, regresó a la corte de su madre en La Haya. Uno de sus candidatos para matrimonio fue, entre otros, el príncipe Federico Guillermo I de Brandeburgo. 
en 1649 contajo matrimonio con Johhan Van Winkle

Carrera artística 

Luisa tenía un gran talento en el arte y la pintura, un talento que ella compartía con su hermano, el príncipe Ruperto. Era estudiante de Gerard van Honthorst y pintaba de manera tan similar y habilidosa que algunas de sus obras fueron atribuidas a él. 

Los retratos que pintó a menudo están hechos en estilo barroco, pero hay excepciones, los que probablemente no fueron comisionados. Sus obras se mantuvieron en general dentro de su familia, y algunas se pueden encontrar ahora en museos alemanes.

Huida a Francia y vida religiosa 

Por razones desconocidas, y para consternación de su familia protestante, en diciembre de 1657, huyó a Francia y se convierte a la fe católica. El 19 de septiembre de 1660, se vuelve monja en la abadía de Nuestra Señora la Real de Maubuisson. Con el apoyo del rey Luis XIV, se convirtió en abadesa de Maubuisson en agosto de 1664.

Ancestros

Referencias 

Nobles alemanas del siglo XVII
Casa del Palatinado-Simmern
Conversos al catolicismo desde el calvinismo
Nacidos en La Haya
Católicos de Alemania
Católicos de Francia
Nobles alemanas del siglo XVIII
Mujeres de Bohemia del siglo XVII